«Platja de Llevant» pot referir-se a les següents platges:
 Platja de Llevant (Barcelona)
 Platja de Llevant (Benidorm)
 Platja de Llevant (Formentera)